De achternaam Bolt
 Derk Bolt (1955), Nederlands presentator en programmamaker
 Usain Bolt (1986), Jamaicaans atleet
Stripfiguren
Bolt (DC Comics), een superschurk van DC comics
Bolt (AC Comics), een personage van AC comics
Bolt (Image Comics), een personage van Image Comics

Films
Bolt (1994), een dramafilm uit 1994.
Bolt (2008), een Disneyfilm uit 2008

Overig
Bolt browser, een internetbrowser
Bolt (Pieterburen), een monumentale boerderij
Bolt (computerspel), een computerspel gebaseerd op de Disneyfilm
Bolt (bedrijf), een te Estland gevestigd mobiliteitsbedrijf dat autoverhuur, micromobiliteit, auto-delen en voedselbezorgdiensten aanbiedt